Ектор има више значења:
 Округ Ектор (Тексас)
 Ектор (Тексас)